The Haunting est le titre original du film britannique La Maison du diable, réalisé par Robert Wise en 1963.
 The Haunting est le titre original du film américain Hantise, réalisé par Jan de Bont en 1999.
 The Haunting est un album du groupe Theatre of Ice sorti en 1982.
 The Haunting est un jeu vidéo édité par Electronic Arts en 1993.
 The Haunting est une série télévisée d'anthologie, lancée en 2018 sur Netflix.